La ligne d'Akid Abbes à Ghazaouet est une ligne régionale longue de 55 km à l’extrême ouest de l'Algérie qui permet de relier le port de Ghazaouet au reste du réseau ferroviaire.

Histoire 
Cette ligne tardive était une portion additionnelle du troisième plan ferroviaire de 1910, Elle sera concédé à PLM et mise en service le  avec une voie métrique (1 055) mais elle passera très vite sous l'égide de la SNCF puis de l'OCFA.

Le trafic voyageur y sera abandonné en 1962 et 2009, date de relance du voyage entre Tlemcen, Maghnia et Ghazaouet.

Caractéristiques 
Il s'agit d'une ligne à voie unique non électrifiée. Elle ne compte que 2 gares et une halte.

Tracé et Profil 
Bien que courte et sans trop de dénivelé, elle traverse à travers le massif des Trara avec pas moins de 9 petits tunnels et trois viaducs importants.

Arrêts

Trafic 
 2 trains ordinaires relient Tlemcen à Ghazaouet

Vitesse limite 
 Le trajet entre Akid Abbes et Ghazaouet s'effectue a une moyenne entre 30 et 40 km/h.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des lignes de chemin de fer d'Algérie
 Histoire des chemins de fer algériens

Ligne de chemin de fer en Algérie